Justynian Niemirowicz-Szczytt (zm. 1677)
 Justynian Niemirowicz-Szczytt (1740–1824)